Федера́льная автомоби́льная доро́га А-181 «Скандинавия» — автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией.

А-181 является частью европейского маршрута , а также фактическим продолжением федеральной автодороги М-10 «Россия», вместе с которой входит в состав азиатского маршрута . До 31 декабря 2017 года также мог применяться старый учётный номер . Автодорога «Скандинавия» отнесена к автомобильным дорогам федерального значения в соответствии с Постановлением Правительства России от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Маршрут 
Начинается от точки пересечения автодороги с границей субъектов федерации — Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что соответствует 47,803 км автодороги (хотя фактически дорога начинается от Зеленогорского шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга, из-за чего в 2014 году ей присвоили официальное название Скандинавское шоссе). Далее проходит по Карельскому перешейку Ленинградской области через населённый пункт Огоньки, вдоль озёр Нахимовское и Глубокое, в обход города Выборг, через Кондратьево, МАПП «Торфяновка» и через 4 км заканчивается на государственной границе с Финляндией. После границы дорога переходит в автодорогу Valtatie 7 в направлении Хельсинки.

В 2017 году автодорога «Выборг — Светогорск» была передана с регионального на федеральный уровень и присоединена к «Скандинавии» в качестве участка от Выборга до Светогорска. Осенью 2018 года в состав трассы «Скандинавия» включено так называемое Северное полукольцо автодороги А-120.

История дороги 

Строительство автомобильной дороги велось с 1984 года по 1994 год по нормативам II категории. Дорога задумывалась как альтернатива старого узкого и петляющего Выборгского шоссе — трасса «Скандинавия» на 10 километров короче старого шоссе и на участке «Санкт-Петербург — Выборг» проложена в обход всех населённых пунктов. На участке «Выборг — Торфяновка» дорога фактически представляет собой реконструированную, но ранее существовавшую дорогу.

В 1994 году трасса была открыта, на новом участке в составе трассы были построены:
 путепровод над железнодорожными путями Выборгского направления и развязка с Зеленогорским шоссе;
 развязка с автодорогой «Парголово — Огоньки» (старое шоссе);
 развязка с автодорогами «Парголово — Огоньки», «Лемболово — Молодёжное» (), «Рощино — Огоньки» («развязка четырёх дорог»);
 развязка с автодорогой «Рощино — Первомайское»;
 развязка с автодорогой «Рощино — Цвелодубово»;
 развязка с автодорогой «Победа — Пушное»;
 развязка с автодорогой «Кирилловское — Кирпичное»;
 развязка со старым шоссе в Толоконниково.

В 1999, 2003 и 2006 годах были открыты участки выборгской объездной дороги, также являющейся частью трассы «Скандинавия». На данной дороге были построены:
 развязка — подъезд к Выборгу;
 развязка со Смирновским шоссе;
 путепровод над железнодорожной линией «Выборг — Каменногорск»;
 развязка со Светогорским шоссе;
 Павловский мост над Сайменским каналом;
 развязка с Брусничным шоссе;
 Селезнёвский мост (под мостом расположены Сайменское шоссе, железнодорожная линия «Выборг — Бусловская», река Селезнёвка и улица посёлка Селезнёво).

Ввиду постоянных аварий с летальным исходом из-за двухполосности, большого количества фур, нарушения скоростного режима водителями, отсутствия разделителей, слабой освещенности и т. д., трасса признавалась одной из самых опасных в России, получив прозвище «дорога смерти», как бы в противоположность блокадной «дороге жизни».

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие транспортной системы России» (2010—2020 гг.) предусматривала реконструкцию трассы «Скандинавия» на пяти участках: с 47 км по 65 км (от границы Сестрорецка до деревни Огоньки), с 65 км по 100 км (от Огоньков до посёлка Кирпичное), с 100 км по 134 км (от Кирпичного до Выборга), с 134 км по 160 км и с 160 км по 203 км — от Выборга до подъезда к МАПП «Торфяновка» на границе с Финляндией. Общая протяжённость — порядка 153 км. От Петербурга до Выборга трасса должна иметь по три полосы движения в каждую сторону, разделительную полосу шириной до пяти метров, разноуровневые развязки на пересечениях с автомобильными дорогами и железнодорожными путями. При обходе Выборга и подъезде к границе дорога должна стать четырёхполосной. 

В 2013 году к развязке с Зеленогорским шоссе была подключена развязка с новой магистралью — ЗСД.

23 января 2015 года чиновники официально объявили о начале реконструкции приблизительно за 100 млрд рублей. Работы начались на первом из пяти участков, который проходит между 47,6 и 65-м км, между границей Всеволожского района Ленобласти (с Выборгским районом) и деревней Огоньки, расположенной у пересечения «Скандинавии» с трассой А-120 («бетонка»). В ФЦП было предусмотрено финансирование только двух первых участков общей стоимостью около 32 млрд рублей. Остальные 68 млрд рублей, необходимые ещё на три участка, предполагалось заложить в создаваемую ФЦП с периодом действия до 2025 года. В сентябре 2015 года Комитет по государственному заказу Петербурга объявил конкурс на расширение трассы «Скандинавия» на участке от ЗСД до границы Петербурга и Ленобласти — всего около 2,5 километра. Работы оценены в 1,16 миллиарда рублей и должны были быть завершены к концу 2016 года.

С конца 2014 года и по осень 2018 года была проведена реконструкция участка трассы от ЗСД до посёлка Огоньки, разделенная на два этапа. В октябре 2016 года был открыт участок от ЗСД до автодороги «Парголово — Огоньки». В рамках реконструкции трасса была расширена до четырёх полос на участке первого этапа «ЗСД — улица Танкистов», и до шести полос — на участке второго этапа. Также были установлены физические разделители встречных потоков, полностью реконструирована развязка с дорогой «Парголово — Огоньки», была построена новая развязка с улицей Танкистов. Участок до 65 км сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. 6 декабря 2018 года был торжественно открыт реконструированный участок трассы «Скандинавия» от дороги «Парголово — Огоньки» до посёлка Огоньки. В рамках реконструкции дорога также была расширена до шести полос с разделением встречных потоков, реконструирована «развязка четырёх дорог» (с трассой федерального значения «Магистральная») и построен надземный пешеходный переход в месте будущего пункта весового контроля. Введение платы за проезд по реконструируемым участкам пока не предусматривается. 

16 ноября 2021 года был официально открыт участок трассы с 65-го по 80-й километр (от Огоньков до поворота на село Цвелодубово). В результате реконструкции участок также был расширен с двух до шести полос с разделением встречных потоков, реконструированы развязка с автодорогой «Рощино — Первомайское» и мосты через реки Птичья и Грязновка, ликвидирован левый поворот со старого Выборгского шоссе, построен надземный пешеходный переход в Огоньках, оборудована площадка для отдыха.

12 октября 2022 года был официально открыт участок трассы с 80-го по 100-й километр (от поворота на село Цвелодубово до поворота на Кирилловское). В результате реконструкции участок был расширен с двух до шести полос с разделением встречных потоков, реконструированы все 3 существующие развязки и мост через реку Великая, построены два надземных пешеходных перехода, установлено освещение на всём участке.

На октябрь 2022 года ведётся реконструкция на участке с 100го километра до начала обхода Выборга (134й километр), трасса также будет 6-полосной, окончание работ запланировано на октябрь 2024 года. На протяжении обхода Выборга (134-160км) и далее до границы с Финляндией (203км) дорога должна стать четырёхполосной, реконструкцию этого участка планируется провести до 2030 года.

Инфраструктура 
На трассе находится много станций АЗС, включая Лукойл, Роснефть и Shell. На заправках есть кафе быстрого питания.

Имеются специальные стоянки для грузовых и легковых автомобилей. Есть несколько отелей и мотелей.

Примечания

Ссылки 
 Интерактивная Google-карта трассы А181

Автомобильные дороги федерального значения России
Выборгский район (Ленинградская область)
Автомобильные дороги Ленинградской области